La temporada del Torneo Argentino B 2013/14 fue la decimonovena y última edición del campeonato, perteneciente a la cuarta división o tercera categoría de ascenso del fútbol argentino, en lo que corresponde a las competiciones entre los equipos indirectamente afiliados.

Para esta temporada se sumaron los veintiún clubes ascendidos del Torneo del Interior y los equipos descendidos del Torneo Argentino A, que fueron: Desamparados, Racing (C) y Alumni (VM). También, y con motivo de la regionalización del campeonato, se sumaron cuarenta y tres clubes «invitados» por el Consejo Federal, los que se detallan más abajo.

Ascensos y descensos 
 Equipos salientes

 Equipos entrantes

Reestructuración del torneo 
Siguiendo la línea del anterior torneo, el Consejo Federal decidió invitar a un total de cuarenta y ocho clubes, de los cuales, cuarenta y tres decidieron aceptar la invitación.

Invitaciones

Renuncias

Sistema de disputa 
El sistema de disputa de la temporada 2013/14 será:

 Primera fase: Se llevará a cabo por el sistema de puntos en las zonas 1 a 14, en las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta. Se llevará a cabo por el sistema de puntos en la zona 15, en la cual jugarán todos contra todos a tres ruedas (dentro de su zona). Clasifican a la Segunda fase del primero (1.º) al cuarto (4.º) de las zonas 1 a la 14; el primero (1.º) al tercero (3.º) de la zona 15 (Total: 59 equipos).
 Segunda fase: Estará integrada con los cincuenta y nueve (59) clubes clasificados de la Primera fase, se conformarán nueve (9) zonas de seis clubes cada una y una (1) zona de cinco clubes (Total: 10 zonas). En cada zona se disputará por suma de puntos a dos ruedas, en partidos de ida y vuelta, iniciando la disputa de esta fase con puntaje cero (0) todos los participantes. Clasifican a la Tercera fase el primero y el segundo de todas las zonas y los cuatro mejores equipos ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por seis equipos (Total: 24 clubes). Las zonas se integrarán de la siguiente manera: Zona A (1.º Zona 1, 2.º Zona 1, 3.º Zona 1, 3.º Zona 2, 4.º Zona 2 y 2.º Zona 3), Zona B (1.º Zona 2, 2.º Zona 2, 1.º Zona 3, 3.º Zona 3, 4.º Zona 3 y 4.º Zona 1), Zona C (1.º Zona 4, 2.º Zona 4, 3.º Zona 4, 3.º Zona 5, 4.º Zona 5 y 2.º Zona 6), Zona D (1.º Zona 5, 2.º Zona 5, 1.º Zona 6, 3.º Zona 6, 4.º Zona 6 y 4.º Zona 4), Zona E (1.º Zona 7, 2.º Zona 7, 3.º Zona 7, 2.º Zona 9, 3.º Zona 8 y 4.º Zona 8), Zona F (1.º Zona 8, 2.º Zona 8, 1.º Zona 9, 4.º Zona 7, 3.º Zona 9 y 4.º Zona 9), Zona G (1.º Zona 10, 2.º Zona 10, 3.º Zona 10, 2.º Zona 12, 3.º Zona 11 y 4.º Zona 11), Zona H (1.º Zona 11, 2.º Zona 11, 1.º Zona 12, 4.º Zona 10, 3.º Zona 12 y 4.º Zona 12), Zona I (1.º Zona 13, 2.º Zona 13, 3.º Zona 13, 1.º Zona 14 y 4.º Zona 14) y Zona J (4.º Zona 13, 3.º Zona 14, 2.º Zona 14, 1.º Zona 15, 2.º Zona 15 y 3.º Zona 15).
 Tercera fase: Estará integrada por los veinticuatro (24) clubes clasificados de la Segunda fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ordenamiento de los clubes para determinar los enfrentamientos será de la siguiente manera: A los diez clubes ubicados en primer lugar se los ordenará de la posición 1.º a la posición 10.º de acuerdo al promedio de puntos obtenidos en la Segunda fase (se dividen los puntos por los partidos jugados).A los diez clubes ubicados en segundo lugar se los ordenará de la posición 11.º a la posición 20.º de acuerdo al promedio de puntos obtenidos en la Segunda fase (se dividen los puntos por los partidos jugados). A los cuatro clubes que se ubicaron como mejores terceros se los ordenará de la posición 21.º a la posición 24.º de acuerdo a los puntos obtenidos en la Segunda fase. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1.°C 24.º // 2.°C 23.º // 3.°C 22.º // 4.°C 21.º // 5.°C 20.º // 6.°C 19.º // 7.°C 18.º // 8.°C 17.º // 9.°C 16.º // 10.°C 15.º // 11.°C 14.º // 12.°C 13.º. Actuarán de local en el primer partido las posiciones: 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º y 24.º..
 Cuarta fase: Estará integrada por los doce (12) clubes ganadores de la Tercera fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ordenamiento de los clubes para determinar los enfrentamientos se hará teniendo en cuenta el promedio de puntos obtenidos por cada club en la Segunda fase (se dividen los puntos por partidos jugados). Los enfrentamientos serán: 1.°C 12.º // 2.°C 11.º // 3.°C 10.º // 4.°C 9.º // 5.°C 8.º // 6.°C 7.º. Actuarán de local en el primer partido las posiciones: 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º y 12.º. Los seis (6) clubes ganadores clasifican a la Quinta fase.
 Quinta fase: Estará integrada por los seis (6) clubes ganadores de la Cuarta fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los clubes mantendrán el mismo ordenamiento utilizado en la Cuarta fase. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1.°C 6.º // 2.°C 5.º // 3.°C 4.º. Harán de local en el primer partido las posiciones 4.º, 5.º y 6.º. Los tres (3) clubes ganadores ascienden al Torneo Federal A 2014.

Régimen de descenso 
Finalizada esta primera fase los equipos que se ubicaron en las dos últimas posiciones en las zonas integradas por nueve o diez equipos, y el que ocupó la última posición en la zona integrada por seis equipos, descenderán al Torneo del Interior 2015. En todos los casos de igualdad en puntos de dos o más equipos de la misma zona, a los fines de determinar el descenso, se realizarán partidos de desempate en cancha neutral, de acuerdo con lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Primera fase

Zona 1 

1: El Tribunal de Disciplina decidió darle por ganado el partido correspondiente a la tercera fecha por 1-0 a Monterrico San Vicente debido a los incidentes provocados por la parcialidad de Tiro y Gimnasia a los 45 minutos del segundo tiempo.

Zona 2

Zona 3 

1: Al producirse un triple empate de 23 puntos entre los equipos se determinó el 3.º y 4.º clasificado de esta zona mediante los partidos jugados entre sí (y no así por la diferencia de gol), viéndose favorecidos San Lorenzo de Alem y Unión Aconquija.

Zona 4 

1: El Tribunal de Disciplina le dio ganado el partido por la Fecha 1 a Atl. Palmira por 1 a 0 por mala inclusión de un jugador de Atl. Trinidad. (ver)
2: Al producirse un triple empate de 27 puntos entre los equipos se determinó el 4.º clasificado de esta zona mediante los partidos jugados entre sí (y no así por la diferencia de gol), viéndose favorecido Independiente Villa Obrera.

Zona 5

Zona 6 

1: Al producirse un triple empate de 23 puntos entre los equipos se determinó el 4.º clasificado de esta zona mediante los partidos jugados entre sí (y no así por la diferencia de gol), viéndose favorecido Las Palmas.

Zona 7

Zona 8

Zona 9 

1: Al producirse un triple empate de 21 puntos entre los equipos se determinó el 3.º y 4.º clasificado de esta zona mediante los partidos jugados entre sí (y no así por la diferencia de gol), viéndose favorecidos Deportivo Fontana e Independiente Fontana.

Zona 10 

1: Ambos equipos terminaron igualados en 25 puntos por lo que la clasificación se determinó de acuerdo a los partidos jugados entre sí, viéndose favorecido Sportivo Rivadavia.
2: Ambos equipos terminaron igualados en 17 puntos por lo que el descenso se determinó por medio de un partido desempate entre ambos clubes.

Partido de desempate por el descenso

Zona 11

Zona 12

Zona 13

Zona 14

Zona 15

Segunda fase 
Clasifican a la «Tercera Fase» el primero y el segundo de todas las zonas y los cuatro mejores equipos ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por seis equipos. En total 24 clubes. El criterio de desempate de puntos utilizado es el sistema olímpico quedando la diferencia de goles en segundo lugar de importancia.

Zona A 

</small>

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

Zona G

Zona H

Zona I

Zona J

Tabla general de clasificados 
La modalidad utilizada para el desempate de puntos, es el sistema de promedios y ante igualdad en los mismos, la diferencia de gol.

Tercera a quinta fase

Tercera fase 
Estará integrada por los veinticuatro (24) clubes clasificados de la Segunda fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los doce (12) clubes ganadores clasificaron a la Cuarta fase.

Cuarta fase 
Estará integrada por los doce (12) clubes ganadores de la Tercera fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los seis (6) clubes ganadores clasificaron a la Quinta fase.

Quinta fase 
Estará integrada por los seis (6) clubes ganadores de la Cuarta fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los tres (3) clubes ganadores ascienden al Torneo Federal A 2014.

Goleadores 

Goleadores según Soloascenso.com.ar

Véase también 

 Campeonato de Primera División 2013/14
 Campeonato de Primera B Nacional  2013/14
 Campeonato de Primera B 2013/14
 Torneo Argentino A 2013/14
 Campeonato de Primera C 2013/14
 Campeonato de Primera D 2013/14
 Torneo del Interior 2014

Notas y referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de AFA
 Ascenso del Interior
 Interior Futbolero
 Solo Ascenso
 Torneos Argentinos

Torneo Argentino B
Fútbol en Argentina en 2013
Fútbol en Argentina en 2014